Джабиев — фамилия.

Известные носители 
 Джабиев, Мирза Агамурад оглы (1925—1978) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Джабиев, Ризван Исрафил оглы (род. 1940) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Джабиев, Худаверди Салман оглы (1886—1975) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда.